Васи́лий Ле́бедев: Лебедев, Василий (XVIII век) — российский писатель и переводчик. 
 Лебедев, Василий Александрович (1833—1909) — профессор финансового права в Санкт-Петербургском университете.
 Лебедев, Василий Алексеевич (1934—1981) — советский писатель.
 Лебедев, Василий Вячеславович (1893—1969) — русский врач и учёный.
 Лебедев, Василий Дмитриевич (1934—1982) — эвенский учёный, писатель и поэт.
 
 Лебедев, Василий Ильич (1911—1996) — советский геолог и геохимик, профессор ЛГУ.
 Лебедев, Василий Константинович (1859—1926) — педагог, духовный писатель, историк, краевед.
 Лебедев, Василий Михайлович (Мелхиседек; 1927—2016) — епископ Русской православной церкви.
 Лебедев, Василий Павлович (в монашестве Варсонофий; 1871—1918) — епископ Русской православной церкви, викарий Новгородской епархии.
 
 Лебедев, Василий Фёдорович (род. 1862) — рабочий, депутат Государственной думы I созыва от Владимирской губернии.